Municipio de Prospect puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Prospect (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ramsey.
 Municipio de Prospect (condado de Mellette, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Mellette.
 Municipio de Prospect (condado de Butler, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Prospect (condado de Marion, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Marion.